Tales from the Crypt (stripserie), een stripserie van EC Comics.
Tales from the Crypt (televisieserie), een horrorserie gebaseerd op deze strip.
Tales from the Crypt (film), een film uit 1972.